Соревнования по метанию копья двумя руками среди мужчин на Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме прошли 9 июля 1912 года на Олимпийском стадионе.

Данный вид проводился единственный раз в истории Олимпийских игр, так как попытка внедрить в соревнования идею древних греков о гармоничном развитии атлетов (для этого метатели копья должны были метать его и правой, и левой рукой) не прижилась.

В соревнованиях приняли участие 14 спортсменов из 4 стран. В квалификации спортсмены осуществляли по три броска правой и левой рукой. Лучший результат каждой из рук суммировался. В финал прошли три спортсмена, которым давалось ещё по три попытки. Однако, из-за того, что все трое спортсменов представляли одну страну (Финляндию), они отказались от своих попыток и решили оставить результаты квалификации в качестве итоговых.

Победителем стал Юлиус Сааристо, второе место занял Вяйнё Сийканиеми, бронзовым призёром стал Урхо Пелтонен.

Медалисты

Соревнования

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований  на сайте sports-reference.com
 Результаты соревнований на сайте МОК
 Статья в официальном докладе об Олимпиаде 1912 (стр. 403—404)

Метание копья на Олимпийских играх